John Milton ist der Name folgender Personen:

* John Milton (Komponist) (1562/1563–1647), englischer Komponist 
 John Milton (1608–1674), englischer Dichter, Schriftsteller und Staatsbediensteter
 John Milton (Politiker) (1807–1865), US-amerikanischer Politiker
 John Gerald Milton (1881–1977), US-amerikanischer Politiker